TPC steht für:
 Tactical Pilot Chart, Flugkarten im Maßstab 1:500.000, die weltweit verfügbar sind
 Technology and production center switzerland, ein Schweizer Fernseh- und Videoproduktionsunternehmen, Tochtergesellschaft der SRG SSR
 The Perl Conference, ein jährliches Treffen von Perl-Programmierern, inzwischen Teil der OSCON
 Time Projection Chamber, eine Messmethode in der Physik
 Tons Per Centimeter, Maßeinheit in der Schifffahrt, die angibt, wie viele Tonnen geladen werden müssen, damit ein Schiff einen Zentimeter Tiefgang hinzugewinnt
 Tournament Players Club, Golfclub, der auf der PGA Tour gespielt wird
 Trade Policy Committee, ein Gremium der EU zu Handelspolitik
 Transaction Processing Performance Council, das Benchmarks für Geschäftsanwendungen erstellt
 Transmitter Power Control, ein Begriff aus der WLAN-Technik
 Transports Publics du Chablais, ein Verkehrsunternehmen in der Schweiz
 Turbo-Product-Code, eine effiziente Kanalkodierung in der Nachrichtentechnik
 Turkish Petroleum Company, 1914 mit dem Ziel gegründet, um vom Osmanischen Reich eine Konzession zur Ölförderung im Gebiet des heutigen Iraks zu bekommen
 Tunnelling Process Control, Softwaresystem zum Kombinieren, Darstellen und Auswerten von mechanisierten Tunnelbauprojekten
 Two-Point Conversion, eine Alternative zum Point after Touchdown im American und Canadian Football
 Trochoidal Performance Cutting, eine spezielle Werkzeugart in der Metallverarbeitung
 Air Calédonie (ICAO-Code), eine neukaledonische Fluggesellschaft

tpc steht für:
 Azoyú (ISO-639-3-Code), eine der Sprachen des Tlapanekischen in Mexiko

TPC